Змагання в заліку індивідуальних гонок в програмі кубку світу з біатлону 2012–2013 серед жінок розпочалися 29 листопада 2012 року на першому етапі у шведському Естерсунді й завершаться 7 березня 2013 року на восьмому етапі в російських Сочах. Володарка малого кришталевого глобуса минулого року шведка Гелена Екгольм завершиша спортивну кар'єру.

Формат 
Гонка на 15 км складається з 5 кіл і чотирьох стрільб у порядку: лежачи, стоячи, лежачи, стоячи. На кожній стрільбі спортсменка має 5 мішеней, тож загальна кількість мішеней — 20. За кожний хибний вистріл біатлоністка штрафується додаванням хвилини до її часу. Старт гонки роздільний, через 30 секунд.

Призери сезону 2011—12

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2012-13
2012 у біатлоні
2013 у біатлоні